Новоперуновский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Тальменском районе Алтайского края России. Административный центр — село Новоперуново.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 2030 человек, в том числе 921 мужчина и 1109 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 Красный Боец (станция) — 
 Новоперуново (село, административный центр) — 
 Перуново (станция) —

Примечания 

Сельские поселения Алтайского края
Муниципальные образования Тальменского района